Büttiker ist der Familienname von:
 Clara Büttiker (1886–1967), Schweizer Journalistin und Schriftstellerin
 Markus Büttiker (1950–2013), Schweizer Physiker
 Rolf Büttiker (* 1950), Schweizer Politiker